Mittelholzer ist der Familienname folgender Personen: 

 Edgar Mittelholzer (1909–1965), guayanaischer Schriftsteller
 Marianne Mittelholzer (* 1941), Schweizer Textilkünstlerin
 Roman Mittelholzer (* 1992), Schweizer Unihockeyspieler
 Thomas Mittelholzer (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler
 Walter Mittelholzer (1894–1937), Schweizer Luftfahrtpionier